Grekiska superligan (grekiska: Σούπερ Λίγκα Ελλάδα), grundad 16 juli 2006, är den högsta fotbollsligan i Grekland. Fram till säsongen 2006/2007 hette ligan Alfa Ethniki (grekiska: A΄Εθνική). Arton lag tävlar i ligan och spelar mot varandra två gånger, en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. Vid säsongens slut flyttas de fyra nederst placerade lagen ned till andradivisionen och ersätts av de fyra bästa därifrån. Säsongen spelas från augusti till maj varje år.

Olympiakos innehar flest ligatitlar i Grekland; 47 stycken. De har vunnit 22 av de 26 senaste mästerskapen.

Klubbar säsongen 2019/2020

Mästare

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Superleague Ελλάδα 

Fotbollsserier
Fotbollstävlingar i Grekland
Återkommande sportevenemang med premiär 2006